

Patronyme 

 famille Bottu, famille lyonnaise du Moyen Âge ;
 famille Bottu de la Barmondière, famille beaujolaise.

Autres 
 Les laboratoires Bottu, entreprise créée par le pharmacien Henri Bottu, inventeur du Doliprane.

Notes et références